Baú de Chorinho é um grupo musical formado em 2012 no município Campina Grande na Paraíba

História 
O grupo foi formado em 2012 em Campina Grande. Em 2013 participou do evento ''Jacob Waldir e Companhias'' no Museu Assis Chateaubriand em Campina Grande e em seguida participou do evento ''Jacob Waldir e Companhias II''. Em 2014 o Grupo completou um ano e em comemoração, se apresentou no show ''O Choro pra mais de Ano''

Integrantes
O grupo é formado por:

Adeildo Pereira: (Bandolim)
Nasceu em Campina Grande, Paraíba. Graduado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, (atual UFCG) onde é professor de Linguística e Língua Portuguesa, desde 1993, neste mesmo centro universitário.

Arthur Arruda: (Cavaquinho)
Ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Campina Grande (UEPB) e natural do município de Campina Grande 

Clemilson Dantas: (Violão)
Professor de música.

Sandro Félix: (Violão 7-cordas)

Natural da cidade de Esperança, Paraíba, começou a estudar violão como autodidata aos 17 anos.

Renally Lucas: (Pandeiro)
Ela estudou Odontologia na Universidade Estadual da Paraíba.

Bandas formadas em 2012
Bandas da Paraíba
Quintetos musicais